Paradigma (taalkunde), benaming voor een groep verschijningsvormen van een of enkele woorden
Paradigma (wetenschapsfilosofie), wetenschap in filosofie
Paradigma (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de uilen (Noctuidae)
Paradigm Entertainment, een videospellenfabrikant
Paradigm (1970), een korte film van B.S. Johnson met William Hoyland
Paradigm (Marvel Comics), een personage van Marvel Comics